

Astronomia
 6093 Makoto – asteroide della fascia principale

Persone

Cinema
Mako (Makoto Iwamatsu) – attore giapponese naturalizzato statunitense
Makoto Shinkai – animatore e regista giapponese

Design
Makoto Kobayashi – designer giapponese

Fumetti
Makoto Yukimura – fumettista giapponese

Musica
Makoto Fujiwara – cantante giapponese

Politica
Makoto Saito – politico giapponese

Scienza
Makoto Kobayashi – fisico giapponese

Sport
Makoto Fukui – nuotatore giapponese
Makoto Hasebe – calciatore giapponese
Makoto Kakuda – calciatore giapponese
Makoto Okiguchi – ginnasta giapponese
Makoto Sugiyama – calciatore giapponese
Makoto Tamada – pilota motociclistico giapponese
Makoto Tanaka – calciatore giapponese
Makoto Yonekura – calciatore giapponese

Televisione
Ryō Horikawa (Makoto Horikawa) – doppiatore giapponese

Personaggi immaginari
Makoto – personaggio tratto dalla serie videoludica Street Fighter
Makoto Kenzaki – personaggio tratto dall'anime Dokidoki! Pretty Cure
Makoto Kino – personaggio tratto dal fumetto Sailor Moon
Makoto Nakano – personaggio tratto dal fumetto Due come noi
Makoto Shishio – personaggio tratto dal fumetto Kenshin Samurai vagabondo